Stuls bezeichnet
Stuls (Moos in Passeier), eine Fraktion der Gemeinde Moos in Passeier
den deutschen Namen der Gemeinde Stugl in Graubünden